Лагоа-ди-Дентру ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический  микрорегион Гуарабира. Население составляет 6912 человека на 2006 год. Занимает площадь 84,505 км². Плотность населения — 81,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 17.746.472,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.538,11 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,565 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба